Халич может означать:

 Халич (гора) — гора.
 Халич или Золотой Рог (Стамбул) — залив.
 Халич (верфь) — верфь.
  — мост.
 Халич, Иван (1910—1978) — румынский шахматист.